TRS je tročrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije
 Stranka za trajnostni razvoj Slovenije
 TRS konektor
 The Rolling Stones